Peter Evans kan syfta på:

Peter Evans (seglare)
Peter Evans (simmare)